Adam en Eva, de eerste man en vrouw volgens de Hebreeuwse Bijbel, zie ook Adam en Eva
Leven van Adam en Eva, een geschrift waarvan overwogen werd het in de christelijke Bijbel op te nemen

In de cultuur:
Adam en Eva (Dürer), een schilderij van Albrecht Dürer uit 1507
Adam en Eva (Dürer, gravure), een gravure van Albrecht Dürer uit 1504
A'dam - E.V.A., een Nederlandse televisieserie
Adam and Eve (The Flower Kings), een muziekalbum van de Zweedse band The Flower Kings

Zie ook 
Eva en Adam (doorverwijspagina)